Akula signifie requin en russe.

Prénom 
Akula est aussi un prénom.

Voir aussi 
 Classe Akula, classe de sous-marin nucléaire soviétique
 

Homonymie de prénom